André  est roi de Hongrie de 1046 à 1060.
 André  est baron de Vitré entre 1072 et 1135.
 André  « Bogolioubski » est grand-prince de Vladimir de 1168 à 1174.
 André  est le dernier roi de Galicie-Volhynie, conjointement avec son frère Lev II de 1308 à 1323.
 André  est roi consort de Naples de 1344 à 1345.
 André  est roi de Kibangu et prétendant au trône du Kongo en 1685 ou 1689-1690.

Voir aussi